Gent-Wevelgem 1989 var den 51. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 5. april 1989. Løbet blev vundet af Gerrit Solleveld, efterfulgt af Sean Yates og Rolf Sørensen.

Resultater

Eksterne henvisninger 

1989
Cykelløb i 1989